Шома́хов () — фамилия. Известные носители:
 Шомахов, Амирхан Камизович (1910—1988) — кабардинский советский писатель.
 Шомахов, Каральби Мастафович (род. 1945) — советский борец.

См. также 
 Шомахия